What's My Name? (Rihanna), een nummer van de Barbadiaanse zangeres Rihanna, in samenwerking met Drake, uit 2010
 What's My Name? (Snoop Doggy Dogg), een nummer van de Amerikaanse rapper Snoop Doggy Dogg uit 1993